Kiziłowo () – nazwa toponimów

 Kiziłowo – wieś w obwodzie mińskim (Białoruś)
 Kiziłowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (Rosja)

Zobacz też 
 Kizielewszczyzna – wieś w województwie podlaskim

Strony ujednoznaczniające